

Videogiochi 
 Strafe – termine del gergo dei videogiochi
 Strafe – videogioco del 2018

Altro 
 Strafe – gruppo musicale statunitense
 Rocketbot (Strafe) – personaggio di Transformers (G1)